Addicted (Jungdok), film sud-coréen réalisé par Park Young-hoon, sorti en 2002 ;
 Addicted,  chanson du groupe Simple Plan, sortie en 2003 ;
 Addicted, chanson du groupe américain P.O.D., sortie en 2008 ;
 Addicted, album du groupe Devin Townsend Project, sorti en 2009 ;
 Addicted, web-série chinoise, diffusée pour la première fois en 2016 ;
 Addicted, album du groupe burundais Best Life Music, sorti en 2017.

Voir aussi